Neugebauer ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Familienname Neugebauer (auch als Neigebaur und Neugebaur) abgeleitet vom Beruf des (neu hinzugezogen) Bauern.

Namensträger

A 

 Anita Neugebauer (1916–2012), deutsche Fotografin, Galeristin und Sammlerin

B 
 Bernhard Neugebauer (1932–2015), deutscher Diplomat und Politiker (DDR)

C 
 Christine Neugebauer-Maresch (* 1956), österreichische Prähistorikerin

E 
 Edmund Neugebauer (* 1949), deutscher Mediziner
 Emil Neugebauer (1890–1939), deutscher Landrat und Parlamentarier
 Ernst Neugebauer (* 1927), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer

F 
 Franciszek Ludwik Neugebauer (Franz Ludwig Neugebauer; 1856–1914), polnisch-russischer Mediziner

 Friedrich Neugebauer (1911–2005), österreichischer Kalligraf, Typograf, Grafiker, Verleger und Hochschullehrer
 Fritz Neugebauer (* 1944), österreichischer Politiker (ÖVP) und Gewerkschafter (GÖD, ÖAAB)

G 
 Georg Neugebauer (1901–1984), deutscher Politiker (NSDAP)
 Gerry Neugebauer (1932–2014), US-amerikanischer Astronom
 Gernot Neugebauer (* 1940), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Gero Neugebauer (* 1941), deutscher Politikwissenschaftler
 Günter Neugebauer (* 1948), deutscher Politiker (SPD)

H 
 Hans Neugebauer (Maler) (1892–1971), österreichischer Maler
 Hans Neugebauer (1916–1994), deutscher Opernregisseur, Bühnenbildner und Sänger
 Hans Edwin Julius Neugebauer, deutscher Physiker und Bildwissenschaftler 
 Hartmut Neugebauer (1942–2017), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Dialogregisseur
 Heike Neugebauer (* 1961), deutsche Leichtathletin
 Heinrich Neugebauer, österreichischer Jurist und Politiker Mitte des 19. Jahrhunderts, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Horst Neugebauer (* 1939), deutscher Geophysiker
 Hugo Neugebauer (* 1949), deutscher Metzgermeister und Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken

J

K 
 Karin Neugebauer (* 1955), deutsche Schwimmerin

 Klaus Neugebauer (* 1938), deutscher Software-Unternehmer

L 
 Laura Neugebauer, deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Lila Neugebauer (* 1985), US-amerikanische Theaterregisseurin, Autorin und künstlerische Leiterin
 Lore Neugebauer (1928–1994), deutsche Politikerin (SPD)
 Ludwig Adolf Neugebauer (1821–1890), deutsch-polnisch-russischer Gynäkologe
 Lutz Neugebauer (* 1959), deutscher Musiker und Musiktherapeut

M 
 Marcia Neugebauer (* 1932), US-amerikanische Geophysikerin
 Marianne Neugebauer-Iwanska (1911–1997), österreichische Malerin
 Mario Neugebauer, österreichischer Musiker und Produzent
 Markus Neugebauer (* 1980), österreichischer Sänger und Schauspieler
 Martin von Neugebauer (1670–1758), schwedischer Diplomat
 Max Neugebauer (1900–1971), österreichischer Pädagoge, Volksbildner und Politiker (SPÖ)
 Michael Neugebauer (* 1962), deutscher Zehnkämpfer
 Monika Neugebauer-Wölk (* 1946), deutsche Historikerin

N 
 Norbert Neugebauer (1917–1992), kroatischer Filmregisseur und Szenarist

O 
 Otto Neugebauer (1899–1990), österreichisch-US-amerikanischer Mathematiker und Astronom

P 
 Paul Neugebauer (1848–1918), deutscher Pädagoge und Astronom
 Paul Viktor Neugebauer (1878–1940), deutscher Astronom
 Peter Neugebauer (1929–2020), deutscher Karikaturist und Autor

R 
 Rainer O. Neugebauer (* 1954), deutscher Pädagoge, Historiker und Sozialwissenschaftler
 Randy Neugebauer (* 1949), US-amerikanischer Politiker
 Reimund Neugebauer (* 1953), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Rudolf Neugebauer (1892–1961), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer

S 
 Stefan Neugebauer (* 1975), deutscher Koch

U 
 Ursula Neugebauer (* 1960), deutsche Künstlerin

V 
 Veronika Neugebauer (1968–2009), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Vincent Neugebauer (* 2002), deutscher Basketballspieler

W 
 Walter Neugebauer (Valter Nojgebauer; 1921–1992), deutscher Trickfilmzeichner und Cartoonist

 Wilbert Neugebauer (1924–2015), deutscher Zoologe, Direktor der Staatlichen Anlagen und Gärten Stuttgart
 Wilfried Neugebauer (* 1933), deutscher Fachbuchautor (Wirtschaftslehre)
 Wilhelm Ehrenfried Neugebauer (1735/1736–1767), deutsch-österreichischer Schriftsteller und Herausgeber

 Wolfram Neugebauer (* 1967), deutscher Techno-DJ und Apnoetaucher

Siehe auch 
 Neubauer

Weblinks 
 Neugebauer

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname